Molp bezeichne:

 Molpa (antike Stadt)
 Molpa (Gattung), eine Gattung der Heuschrecken